

Stokkum, village de la commune de Montferland, dans le Gueldre
 Stokkum, hameau de la commune de Hof van Twente, en Overijssel